Bickley peut désigner:

Personnes 

  (1857–1902), journaliste, romancier et biographe britannique ;
 John Bickley (1953-), personnalité du monde des affaires et personnalité politique britannique ;
  (1958-), acteur et chanteur britannique ;
  (1966-), chanteuse  mezzo-soprano britannique ;
  (1518–1596), évêque britannique.

Toponymes 
 Bickley, quartier de Londres à Bromley, Royaume-Uni.
 Bickley, localité d'Australie-Occidentale, Australie.
 , paroisse civile à No Man's Heath and District, Royaume-Uni.

Autres 
 , groupe de musique des États-Unis ; 
 (4620) Bickley, astéroïde de la ceinture principale découvert par l'observatoire de Perth.

Homonymie de patronyme